Hospital general de Viena (del seu nom en alemany Allgemeines Krankenhaus), hospital de la Universitat de Viena, a Àustria
 Akh també és un dels elements de l'ésser humà a la mitologia egípcia